Cole Turner es un personaje de ficción de la serie de televisión Charmed, propiedad de la WB. Está interpretado por el actor Julian McMahon. Este personaje ha sido uno de los demonios más poderosos de la serie y con más relevancia. Siendo, además, mortal y La Fuente. Cole es ahora un espíritu atrapado en una dimensión paralela.

Vida 

Balthazor nació en 1885. 
Medio demonio por parte de madre (la cual mató a su padre, que era humano), es enviado por la Tríada para acabar con las hermanas Halliwell. 

Para ello, crea el personaje de Cole Turner, fiscal del distrito y su objetivo es el corazón de Phoebe... pero no esperaba enamorarse locamente de ella. Durante un tiempo vive una doble personalidad como Cole y como Balthazor hasta que es descubierto por las chicas ya que Prue no lo aceptaba por la que éste tramaba. 

Sin embargo, Phoebe es incapaz de matarlo y él promete que podrá controlar su parte demoníaca. Y, en contra de su voluntad, sigue pagando sus pecados del pasado, y antes de la muerte de Prue, decide renunciar a sus poderes. No obstante, un desgraciado accidente hace que absorba los poderes de la Fuente, convirtiéndose en la temida "Fuente de Todo Mal". Le pide matrimonio a Phoebe, que sin saberlo, se casan en una ceremonia negra, convirtiendo a Phoebe en la Reina del Inframundo, y con un demoníaco retoño en su interior. La lucha interior de Phoebe es horrible, y con lágrimas en los ojos, decide matarle junto a sus hermanas.

Cole, debido a su parte humana queda suspendido entre la vida y la muerte en un lugar llamado el basurero, donde terminan todos los poderes de los demonios muertos. Allí, Cole recolecta muchos poderes y consigue volver. A pesar de haberse convertido en un demonio todopoderoso (incluso más que cuando era La Fuente) por la recolección, ya no está sometido al control de la fuente y por tanto le es indiferente el trono del infierno y el estatus, siendo su única obsesión recuperar el amor de la maltrecha embrujada. 
Se convierte de esa manera en un lastimero y desgarbado personaje obsesionado con recuperar el amor de Phoebe, siendo totalmente imposible de matar. Ayuda varias veces a las embrujadas a vencer a demonios, e incluso las intenta ayudar a matarle, creándose una espiral de amor/odio entre Phoebe y Cole, que de igual forma se intentan matar que se ayudan. Debido a su omnipotencia, los Avatares ofrecen a Cole unirse a ellos y aunque en un primer momento lo rechaza, al final lo acepta y con los poderes de su condición de avatar  consigue reescribir el pasado. Al reescribirlo, vuelve a ser el Baltazhor, ese semidemonio poderoso pero mortal como si nunca se hubiera convertido en la Fuente de Todo Mal. Sin embargo no cuenta con que Paige, la más pequeña de las hechiceras, viaje con él en el tiempo. Cole se encuentra convertido en el Rey del Infierno en sustitución de la fuente y se descubre que casado con Phoebe, han perdido todo el amor y ella le detesta a pesar de que viven envueltos de poder y riquezas. Cole queda bloqueado al ver que su última oportunidad de vivir en armonía con su amada también ha fracasado y su dolor es tan grande que pierde la razón para sobrevivir y deja que las embrujadas del mundo paralelo,incluida la Phoebe que le detesta le vuelvan a eliminar, dejando de existir en el mundo físico para siempre.

Cole Turner, a pesar de todo no se extingue debido a su poder y su amor pero se ve abocado a una vida en el limbo desde donde va a intentar favorecer a las embrujadas de vez en cuando. 
Precisamente desde allí ayuda a Piper a salvar su matrimonio y el amor que le une a Leo. En el episodio de la 7 temporada, podremos ver cómo manda a un semidemonio condenado, para que Phoebe vuelva a creer en el amor, que llega a odiar por la mala experiencia con él. No llega a ver a Phoebe, ya que se encuentra en el limbo (Piper es la única que lo ve porque está en estado catatónico), pero su amor fue tan grande, que Phoebe nota sus vibraciones, sin llegar a identificar que es su gran amor el que se encuentra cerca de ella.

Poderes                                   
Cole ha tenido numerosos poderes a lo largo de la serie:
En función de su especie demoníaca:
Balthazar: Teletransportación, piroquinesis, crear bolas de energía, metamorfosis, telekinesis, super fuerza y conjuración.

La fuente de todo mal:  Crear bolas de fuego, teletransportación, metamorfosis, arreglar cosas, incendiar a alguien con la mirada y cualquier otro tipo de poder demoníaco.

Cole invencible: Crear bolas de energía, crear bolas de fuego, desaceleración molecular, alta resistencia a poderes demoníacos, teletransportación, transformación, electrokinesis, inmortalidad, aumentar poderes a otros demonios, tecnokinesis, metamorfosis, control mental, invocación y telekinesis avanzada.
                                           
Cole avatar: Poderes ilimitados.
                                                                                                                                                                                                       
Crear bolas de energía.
Telekinesis.                                   
Crear portales de tiempo.                          
Hacer arder al enemigo.                         
Teletransportarse.               
Metamorfosis.                            
Sentir y localizar a quién desee
Manipular su sombra
Entrar en las películas.
Inmovilización Molecular
Regenerarse
Combustión Molecular
Invocar toda clase de seres malignos
Hacer arder al enemigo en las llamas del infierno, es igual al anterior pero muchísimo más fuerte
Crear bolas de fuego 
Invisibilidad
Poseer a los demás
Lanzar un rayo que impacta al que lo toque contra la pared
Curar
Otorgar poderes a los demás
Crear escudos
Crear prisiones anti-magia
Invencibilidad
Materializar todo tipo de cosas
Realizar hechizos
Teletransportar objetos a su mano
Intercambiar de lugar a dos personas
Crear ondas expansivas a su alrededor que tumban a cualquiera que esté cerca de él
Parar otros ataques
Devolver otros ataques como bolas de fuego
Como Avatar se cree que tenía todos sus poderes como manipular el tiempo por completo, y crear realidades alternativas

Turner, Cole